Albert Wigand ist der Name folgender Personen:

* Albert Wigand (Botaniker) (1821–1886), deutscher Botaniker
 Albert Wigand (Meteorologe) (1882–1932), deutscher Meteorologe
 Albert Wigand (Künstler) (1890–1978), deutscher Zeichner, Collagist und Maler